Capital steht für:
 Capital (Äthiopien), äthiopische Wochenzeitung
 Capital (Bulgarien) (Капита), bulgarisches Wirtschaftsmagazin
 Capital (Chile), chilenisches Wirtschaftsmagazin
 Capital (Deutschland), deutsches Wirtschaftsmagazin
 Capital (Frankreich), französisches Wirtschaftsmagazin
 Capital Bra, deutscher Rapper

Siehe auch:

 Capital City
 Capital Township
 Departamento Capital
 La Capital
 Capitals
 Kapital (Begriffsklärung)